Larissa Maranhão Rocha (Maceió, ) é uma economista e empreendedora brasileira. Ficou conhecida nacionalmente ao aparecer na lista da Forbes dos 90 jovens mais promissores do país, Forbes 30 Under 30.

Naturais de Alagoas
Empreendedores do Brasil
Economistas do Brasil
Alunos da Universidade Harvard